Le tournoi de tennis de Vienne est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2002, classée en catégorie Tier III, se dispute du 10 au .

Anna Smashnova remporte le simple dames. En finale, elle bat Iroda Tulyaganova, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Petra Mandula et Patricia Wartusch.

Résultats en simple

Parcours 
Deux têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Vienne
 Saison 2002 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2002
Vienne
Sport en Autriche en 2002
Tennis en juin 2002